Павел Кузьмич Мармузов (1887 — ?) — российский и советский военачальник, командующий 14-й армией.

Биография 

В 1909 служил в 15-м Восточно-Сибирском стрелковом полку. 

Высочайшим приказом от 26 марта 1916 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

После окончания Первой мировой войны работал главным бухгалтером и заведующим финансовой частью в Главном управлении кожевенной промышленности. Был членом ПСР, в 1919 вступил в РКП(б). Командовал 33-й Кубанской стрелковой дивизией с 21 марта до 6 мая 1919. С июня того же года начальник штаба 14-й армии, с февраля 1920 командующий этой армией. Некоторое время был начальником штаба тыла фронта. По рекомендации Ф. Э. Дзержинского одобренной И. В. Сталиным, с апреля по октябрь 1920 командующий войск Харьковского сектора войск ВОХР, затем находился в распоряжении председателя ВЧК. С января 1921 помощник начальника Экономического управления ВЧК, одновременно работал в Главлескоме. В последующие годы работал в центральном комитете профсоюза деревообрабатывающей промышленности.

Звания 
 подпоручик;
 подполковник.

Награды 
 Георгиевское оружие (1916).

Литература

Примечания

Ссылки 
 Центр генеалогических исследований
 Альманах "Россия. XX век"

Царские офицеры на службе в РККА
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Эсеры
Члены РКП(б)